George Bernard Shaw (1856-1950) est un dramaturge irlandais. 
 Bernard Shaw (1940-) est un journaliste américain sur CNN.
 Bernard Shaw (1945-) est un footballeur anglais.